W Polsce
 Okunin – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Okunin (stacja kolejowa)
 Okunin – osiedle w Nowym Dworzu Mazowieckim

 na Ukrainie
 Okunin – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim

 Zobacz też
 Okuninka